125th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Broadway – Seventh Avenue Line
 125th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Eighth Avenue Line
 125th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lenox Avenue Line
 125th Street – stacja metra w Nowym Jorku na Lexington Avenue Line
 125th Street – nieistniejąca stacja metra w Nowym Jorku na Ninth Avenue Line
 125th Street – nieistniejąca stacja metra w Nowym Jorku na Second Avenue Line
 125th Street – nieistniejąca stacja metra w Nowym Jorku na Third Avenue Line